Adan o Àdhan, crida utilitzada en l'islam per a convocar els fidels a l'oració.
 Adan o Riu Aran (Índia), riu de l'Índia a Maharashtra.